Medauroidea är ett släkte av insekter. Medauroidea ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Medauroidea